Plaats in Indonesië
 Sukasirna (Campaka Mulya), een plaats in het bestuurlijke gebied Cianjur in de provincie West-Java
 Sukasirna (Sukaluyu), een plaats in het bestuurlijke gebied Cianjur in de provincie West-Java
 Sukasirna (Cibadak), een plaats in het bestuurlijke gebied Sukabumi in de provincie West-Java
 Sukasirna (Jonggol), een plaats in het bestuurlijke gebied Bogor in de provincie West-Java